Regno Unito
 Cardington – parrocchia civile del Bedfordshire
 Cardington – parrocchia civile dello Shropshire
 Stati Uniti d'America
 Cardington – villaggio della Contea di Morrow, Ohio